Killers:
 Killers – album brytyjskiej heavymetalowej grupy Iron Maiden wydany w 1981
 Killers – album kompilacyjny amerykańskiej glamrockowej grupy Kiss wydany w 1982
 Killers – grupa muzyczna założona w 1991 przez Paula Di’Anno
 „Killers” – piosenka grupy Iron Maiden z albumu Killers
 „Killers” – piosenka grupy Pantera z albumu Projects in the Jungle
 Killers – album kompilacyjny amerykańskiej grupy rockowej KISS wydany w 1982 roku

The Killers:
 The Killers – amerykańska grupa rockowa
 Zabójcy – nowela z 1927 autorstwa Ernesta Hemingwaya 
 Zabójcy (The Killers) – film z 1946
 Zabójcy (The Killers) – film z 1964
 The Killers – film z 1984

Inne:
 Live Killers – album koncertowy grupy Queen wydany w 1979